Sülz ist der Name folgender geographischer Objekte: 

Orte:
 Gut Sülz, ehemaliges Weingut in Oberdollendorf, Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haus Sülz, Herrensitz bei Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sülz (Köln), Stadtteil im kreisfreien Köln, Nordrhein-Westfalen
 Sülz (Schwäbisch Hall), Weiler im Stadtteil Gailenkirchen, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 historischer Name von Bad Sülze

Gewässer:
 Sülz (Fluss), rechter Zufluss der Agger bei Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalenmit zwei Oberläufen bis Hommerich, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen:
 Lindlarer Sülz, linker Oberlauf
 Kürtener Sülz, rechter Oberlauf

Siehe auch:
 Silz
 Sulz
 Sülzbergland
 Sülze